Cawarra steht für:

 Cawarra (New South Wales), ein Ort in New South Wales und bekanntes Weinanbaugebiet im 19. Jahrhundert
 Cawarra (Schiff), ein australisches Passagierschiff
 Cawarra (Weinsorte), Wein aus dem oben genannten Gebiet